La vispa Teresa (Thérèse la guillerette) est un titre partagé par plusieurs œuvres.

Littérature 
 La farfaletta (« Le petit papillon ») ou , poésie enfantine en latin de , vers 1850 ;
 , poème en italien de Trilussa en 1917, continuant l'histoire de Luigi Sailer ;
 La vispa Teresa, revue pour enfants italienne.

Cinéma 
 La vispa Teresa, court-métrage italien de Roberto Rossellini sorti en 1939 ;
 La vispa Teresa, film italien de Mario Mattoli sorti en 1943.